Тулюшское сельское поселение  или Тулюшское муниципальное образование — сельское поселение в Куйтунском районе Иркутской области России. 

Административный центр — село Тулюшка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 1863 человека, в том числе 861 мужчина и 1002 женщины.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты:
 Тулюшка (село)
Тулюшка (посёлок ж.-д. станции)
 Майский
 Участок Малой
 Широкие Кочки

Примечания 

Муниципальные образования Куйтунского района
Сельские поселения Иркутской области